Héroux

Patronyme 

 Claude Héroux, producteur canadien;
 Denis Héroux (1940-2015), producteur, réalisateur, scénariste et monteur québécois;
 Justine Héroux, producteur québécois;
 Martin Héroux, acteur canadien;
 Omer Héroux (1876-1963), journaliste et un administrateur québécois;
 Urbain Héroux, tueur du fils de John McLoughlin;

Voir aussi 
 Héroux-Devtek Inc., une entreprise spécialisé dans l'usinage de pièces industriels.
 Hérouxville, une ville québécoise.

Série TV
 "Agent de police Héroux", personnage de la série TV Julie Lescaut, joué par Pierre Cognon.

Heroux